

Toponymes

La Peña, municipalité située dans le département de Cundinamarca.

La Peña, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 La Peña, un quartier de Bilbao.

localité du district de Santiago dans la province de Veraguas au Panama.

La Peña, paroisse civile de la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón.
 La Peña, capitale de la paroisse civile de La Peña de la municipalité de Bolívar dans l'État de Falcón.

Voir aussi